Сонотла има више значења:

 Сонотла (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сонотла (Комапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сонотла (Соледад Азомпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сонотла (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику